Runda podwójna do sylwetki jelenia była jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniu 1 lipca. W zawodach uczestniczyło 31 zawodników z 8 państw.

Wyniki 
Każde państwo mogło wystawić tylko czterech zawodników. Za każdy strzał można było uzyskać od 0 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924